Poor Re-Touring Me Tour — світовий концертний тур американського метал-гурту Metallica  на підтримку альбому ReLoad.

Сет-лист 

 «So What?» (кавер-версія Anti-Nowhere League)
 «Master of Puppets»
 «King Nothing»
 «Sad but True»
 «Fuel»
 «The Memory Remains»
 «Bleeding Me»
 «Nothing Else Matters»
 «Until It Sleeps»
 «For Whom the Bell Tolls»
 «Wherever I May Roam»
 «One»
 «Kill/Ride Medley»
 «Low Man's Lyric» (акустична)
 «The Four Horsemen» (акустична)
 «Motorbreath» (акустична)
 «Creeping Death»
 «Enter Sandman»
 «Battery/Damage Inc.»

Концерти

Примітки 

Концертні тури Metallica